Als NFV-Pokal wird bezeichnet:
 der Pokalwettbewerb des Niedersächsischen Fußballverbandes (ab 1956); siehe: Niedersachsenpokal
 der Pokalwettbewerb des Norddeutschen Fußballverbandes (1925–1928, 1952–1973); siehe: Norddeutscher Fußball-Verband